Tangaraensi – abitanti di Tangará (Santa Catarina)
Tangaraensi – abitanti di Tangará da Serra